Daimler, családnév

 Mount Daimler, hegycsúcs az Antarktiszon

Vállalatok
 Daimler AG multinacionális autóipari vállalat (gyakran Mercedes-Benz márkanevén emlegetik)
 Austro-Daimler, eredetileg az osztrák leányvállalat (1899–1909), 1909 után független cég
 Steyr-Daimler-Puch, cégcsoport, amelyhez tartozott az Austro-Daimler cég is, miután eladták a Steyr-Werke AG cégnek (1934–2001)
 Daimler-Benz AG, a Mercedes-Benz márka gyártója (1926–1998)
 DaimlerChrysler AG, korábbi anyavállalat, amely a Daimler-Benz AG és a Chrysler összeolvadásából jött létre (1998–2007)
 Daimler Company, brit autógyár (1896–2007)